Thalia, lat.-dt. []; (griechisch: Θάλεια [], von ϑάλλω thallō ‚blühen‘) bezeichnet in der griechischen Mythologie:
 Thalia (Muse), Muse der komischen Dichtung und der Unterhaltung
 Thalia (Charis), eine der drei Chariten (Grazien)
 Thalia (Nereide), eine der 50 Töchter (Nereiden) des Nereus
 Thalia (Mutter der Palikoi), auch Aitne (Mythologie) oder Aitna, sizilianische Geliebte des Zeus
 Thalia (Mänade), eine Mänade
 Thalia (Okeanide), eine Okeanide

Thalia steht in den Naturwissenschaften für:
 (23) Thalia, Asteroid
 Thalia (Pflanze), Pflanzengattung aus der Familie der Pfeilwurzgewächse
 Thalia (Salpen), Tiergattung aus der Familie Salpidae

Thalia steht für Unternehmen:
 Thalia Bücher, Buchhandelskette
 Thalia-Film, 1980 gegründete österreichische Filmproduktionsgesellschaft

Thalia steht in der Literatur für:
 Thalia (Zeitschrift), von Friedrich Schiller von 1787 bis 1791 herausgegebene Zeitschrift
 der Titel einer Schrift des Arius, mit der er seine Position auf dem 1. Konzil von Nicäa verteidigte

Thalia steht als Name für:
 Thalia (Vorname), weiblicher Vorname 

Thalia steht als Name in der Kunst für:
 Thalia-Maler, griechischer Vasenmaler, der gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. in Athen tätig war. 
 Thalía, mexikanische Latin Pop-Sängerin und Schauspielerin

Thalia heißen folgende Schiffe:
 Thalia (Schiff, 1886), Kreuzfahrtschiff des Österreichischen Lloyd
 Thalia (Schiff, 1909), Dampfschiff auf dem Wörthersee
 Thalia (Schiff, 1978), französisches Forschungsschiff

Thalia heißt folgendes Kraftfahrzeug:
 Renault Thalia, Fahrzeugversion des Renault Clio

Thalia heißen Kinos in verschiedenen Orten:
 Thalia (Dresden)
 Thalia (Berlin)
 Thalia (Potsdam)
 Thalia (Augsburg)

Thalia heißen Theater in verschiedenen Orten:

Siehe auch:

 Talia